Граф Юзеф-Август Илинский ( — ) — крупный волынский помещик из шляхетского рода Илинских, устроитель имения Романов. На русской службе известен как Август Иванович Ильинский, действительный тайный советник, сенатор, действительный камергер.

Биография 
Сын Яна-Каэтана Илинского, основавшего в 1761 году бернардинский монастырь в Житомире. Младший брат генерала Януша Станислава Илинского. По разным данным, родился в 1761 или 1763 или 1766 году.

По окончании курса в Терезианской академии в Вене вступил в статскую службу. В 1779 г. вместе с отцом возведён императрицей Марией-Терезией в графское достоинство. С 1788 году служил в Польше сначала шефом гренадерского полка, затем (с 8 февраля 1793) генерал-инспектором всей кавалерии. На австрийской службе занимал кресло вице-президента Апелляционного суда Галиции и Лодомерии. За успехи по службе получил ордена Святого Станислава и Белого орла.

После второго раздела Польши перешёл на русскую службу и 7 сентября 1793 года был пожалован Екатериной II в действительные камергеры; был губернским маршалом Волынской губернии. Павел I чрезвычайно благоволил к Ильинскому после того, как тот прискакал к нему в Гатчину с предупреждением о близкой смерти матери. По вступлении на престол Павел назначил его сенатором (18.10.1797) с производством в тайные советники, пожаловал орденами Святой Анны 1-й степени, Святого Александра Невского и Святого Иоанна Иерусалимского. В 1800 и в 1807 годах по высочайшему повелению Илинский обозревал управление в ряде губерний Юго-Западного края. 

Граф Илинский не скупился на украшение своего родового поместья Романова, которое называл Roma nuova («Новый Рим») «по великолепным убранствам всякого рода, которые он большими деньгами приобрел в Петербурге, дабы украсить сие место своего пребывания». Среди прочего выкупил мебель из малого Трианона, принадлежавшего королеве Марии-Антуанетте. Хозяйкой дома была madame Crae, которая прежде торговала в Петербурге дамскими головными уборами. Слух и зрение хозяев и гостей услаждали крепостные театр и оркестр роговой музыки. Оперных певцов и балетных артистов граф приглашал в основном из Одессы. Вместе с тем крестьяне его бедствовали.

Илинский делал неоднократно большие пожертвования на благотворительность; в 1805 году пожертвовал один миллион польских злотых (150 тысяч рублей серебром) на устройство в местечке Романове первого в России училища глухонемых, за что удостоен ордена Святого Владимира 1-й степени. Однако всего несколько лет спустя, как пишет современник, «мы видели здание, в котором должно было быть институту, без стекол и в совершенном разрушении; выписанный им из Вены учитель для сего предмета жил без всякой должности и по контракту не получал даже жалованья».

Граф Илинский пользовался покровительством цесаревича Константина, с 1812 года был почетным членом Санкт-Петербургского общества любителей наук, словесности и художеств, 17 октября 1829 года получил чин действительного тайного советника. После начала Польского восстания 1830 года уволен бессрочно в отпуск «до излечения от болезни», ударился в религию, много жертвовал на нужды церкви. В 1841 году он ездил в Рим просить отпущения грехов у папы римского.

Умер в Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 февраля 1844 года и был похоронен в царскосельском костёле Усекновения главы Иоанна Предтечи. Его именем была названа одна из улиц Житомира.

Семья 

Жена (с 1790 года) — графиня Элеонора Антонина Коморовская (1770—1838), дочь Якуба Коморовского.

По словам Ф. Булгарина, была «премилая, умная дама, принимала у себя общество, которое нравилось его высочеству — и это развлекало его, когда он приезжал из Стрельны в Петербург. Она была особенно дружна с Жанеттой Четвертинской и с некоторыми другими польками. В доме графа Илинского, а правильнее графини (потому что сам он мало занимался обществом) был совершенно польский тон, непринужденность, веселость, шутки и откровенное гостеприимство».

Брак её закончился разводом в 1804 году. В 1811 году она стала женой подольского губернатора П. М. Литвинова (1760—1834). Сыновья — Генрих (1792—1871) и Ян Станислав (1795—1860).

Награды 
 Орден Святого Станислава (1789) (Королевство Польша)
 Орден Белого орла (1792) (Королевство Польша)
 Орден Святой Анны (19 ноября 1796)
 Орден Святого Александра Невского (19 ноября 1796)
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского командорский крест (20 декабря 1797)
 Орден Святого Владимира 1-й степени (9 декабря 1811)
 Орден Красного орла (Королевство Пруссия)
 Орден Золотого льва (Курфюршество Бавария)

Примечания

Источники 
 
 Список гражданским чинам первых четырех классов по старшинству. Составлен в Герольдии и исправлен по 1 сентября 1843. — , 1843. — С. 16.

Август Иванович
Сенаторы Российской империи
Волынские губернские предводители дворянства
Меценаты Российской империи
Действительные тайные советники
Камергеры (Российская империя)